И́оганн А́ндреас Ва́гнер (; ,  — , Мюнхен) — немецкий ,  и . Вагнер был профессором зоологии в Мюнхенском университете и куратором государственного зоологического собрания. 3 декабря 1855 года был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

Труды 
 Testacea fluviatilia quae in itinere per Brasiliam 1817—1820 … collegit et pingenda curavit J.B.Spix, ediderunt F.a.Paula de Schrank et C.F.P. de Martius. — Monachii, Wolf [Мюнхен, Wolf] 1827.
 Neues systematisches Conchylien-Cabinet. Нюрнберг 1829
 Handbuch der Naturgeschichte, 1830
 Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. Ерланген 1836—1855.
 Beiträge zur Kenntnis der warmblütigen Wirbelthiere Amerika’s. Мюнхен 1837
 Beschreibung eines neuentdeckten Ornithocephalus nebst allgemeinen Bemerkungen über die Organisation dieser Gattung. Мюнхен 1837.
 Fossile Überreste von einem Affen und einigen andern Säugthieren aus Griechenland. München 1840
 Geschichte der Urwelt, mit besonderer Berücksichtigung der Menschenrassen und des mosaischen Schöpfüngsberichtes. Лейпциг 1845
 Abweisung der von … H. Burmeister zu Gunsten des geologisch-vulkanistischen Fortschrittes und zu Ungunsten der mosaischen Schöpfungsurkunden vorgebrachten Behauptungen … Ein Nachtrag zu meiner Geschichte der Urwelt. Лейпциг 1845
 Naturwissenschaft und Bibel im Gegensatze zu dem Köhlerglauben des Herrn C. Vogt, etc. Штутгарт 1855
 Beiträge zur Kenntniss der in den lithographischen Schiefern abgelagerten urweltlichen Fische. Мюнхен 1861

Примечания

Литература 
 
 
 Wilhelm Heß: Wagner, Johann Andreas. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Том 41, Duncker & Humblot, Лейпциг 1896, с. 776.

Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Музейные работники Германии
Преподаватели вузов Германии
Члены Баварской академии наук